Kåtejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kåtejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (34,5 ha)
Kåtejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn